Котону́ () — финансовая столица и крупнейший город Бенина. По официальным данным, на 2013 год население насчитывало 679 012 жителей, однако, некоторые предварительные подсчёты показывают, что численность горожан может достигать 1,2 миллиона. Населённость в 1960 году составляла 70 000 человек. Городская территория продолжает расширяться, в особенности, в сторону запада. Город находится на юго-востоке страны, между Атлантическим океаном и озером Нокуэ.

Описание 
Помимо того, что Котону — самый большой город Бенина, в нём размещается правительство и дипломатические службы. Таким образом, Котону, фактически, является столицей, несмотря на то, что официальная государственная столица — Порто-Ново. Котону наиболее известен как главный порт (благодаря Автономному Порту Котону), также существует аэропорт (Каджехоун) и железная дорога, ведущая в Параку.

Достопримечательности 
Основными достопримечательностями города Котону являются: стадион Котону, собор Котону, центральная мечеть и рынок Дантокпа () в 20 гектаров, который включает рынок фетишей и имеет коммерческий оборот свыше миллиарда франков КФА в день.

В Котону расположен Национальный университет Бенина. Другая известная особенность города — мотоциклы-такси, называемые Zémidjans.

Климат

Демографическое развитие 
 1979 г.: 320 348 (перепись)
 1992 г.: 536 827 (перепись)
 2002 г.: 665 100 (перепись)
 2013 г.: 679 012 (перепись)

Примечания

Ссылки 
 

 
Города Бенина